Universitat de Califòrnia a Berkeley, universitat a Berkeley (Califòrnia, Estats Units)
 Universitat de Colorado a Boulder, universitat a Boulder (Colorado, Estats Units)
 UCB o Union Chimique Belge, multinacional farmacèutica amb seu a Brussel·les
 Unión Colorada y Batllista, sector dins del Partit Colorado de l'Uruguai
 Unió de Comunistes Burkinabesos, partit polític de Burkina Faso